Одиашере:

 Одиашере — район (фрегезия) в Португалии.
 Одиашере — река в Португалии.